

Sigle 
 Adventure for Youth  – programma statunitense di campi estivi giovanili

Codici 
 AFY – codice aeroportuale IATA della base aerea di Afyon (Turchia)